Brâncovenești (Mureș), Roemenië
 Brâncovenești (familie), Boyarenfamilie, ook wel Craiovești